Zagrebačka nogometna zona za sezonu 1985./86. je predstavljala ligu petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Chromos" iz Zagreba.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Regionalna liga ZO Zagreb 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 nk-maksimir.hr, Zagrebačka zona (5. stupanj natjecanja) - Sezona.1985./86. , pristupljeno 22. prosinca 2018. 
  

1985-86 zona
Zagreb-zona
1985-86 Zagreb-zona